Terry Gilliam – amerykański reżyser i aktor, członek grupy Monty Pythona
Miejscowości w USA:
 Gilliam – wieś w stanie Luizjana, w parafii Caddo
 Gilliam – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Saline
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gilliam (ang. Gilliam County) – w stanie Oregon